Adamantina kan syfta på:

Brasilien 

 Adamantina (kommun), São Paulo, 
 Adamantina (ort), São Paulo,